Дорен — означает следующее:

 Дорен — коммуна в Австрии.
 Дорен (Нордхайде) — коммуна в Германии.
 Дорен (Эмсланд) — коммуна в Германии.